Maurice Agis, sculpteur britannique.

Agis peut aussi désigner :
 Agis , roi semi-légendaire de Sparte de -930 à -890 ;
 Agis II, roi de Sparte de -426 à -398 ;
 Agis III, roi de Sparte de -338 à -331 ;
 Agis IV, roi de Sparte de -244 à -241.